Érik Canuel (1964-) est un réalisateur et scénariste canadien.
Nicolas Canuel (1966-) est un acteur canadien.
Simon Canuel, général français, né le  aux Trois Moutiers (Vienne), mort en 1841.
Homonymie de patronyme